Ка́ртер: — многозначный термин.

 Картер — корпус двигателя, коробки передач, дифференциала.

Топоним 
 Картер-Доум — гора в округе Коос, штат Нью-Гэмпшир.
 Картер — статистически обособленная местность, расположенная в округе Уинта, штат Вайоминг.
 Картер (Висконсин)
 Картер (Монтана)
 Картер (Оклахома)
 Картер (Южная Дакота)

Фамилия

А 
 Картер, Аарон (1987—2022) — американский актёр и певец.
 Картер, Алан (1920—2009) — английский танцовщик, хореограф, балетмейстер и педагог.
 Картер, Алан Брайан (род. 1952) — эмерит-профессор этики Университета Глазго.
 Картер, Алистер (род. 1979) — английский снукерист.
 Картер, Анджела (1940—1992) — английская писательница.

Б 
 Картер, Барри Юджин (более известный как Ба́рри Уа́йт; 1944—2003) — американский певец в стиле ритм-энд-блюз.
 Картер, Бенни (1907—2003) — американский джазмен.
 Картер, Блю Айви (род. 2012) — американская певица.
 Картер, Брэндон (род. 1942) — физик-теоретик.

В 
 Картер, Винс (род. 1977) — американский баскетболист.

Г 
 Картер, Генри (более известен как Фрэнк Лесли; 1821—1880) — английский и американский художник-гравёр, издатель.
 Картер, Гертруда (1875—1953) — американская художница и архитектор.
 Картер, Говард (1873—1939) — английский археолог и египтолог, открывший гробницу Тутанхамона.

Д 
 Картер, Джевон (род. 1995) — американский баскетболист.
 Картер, Джеймс (род. 1969) — американский джазмен.
 Картер, Дженис (1913—1994) — американская актриса.
 Картер, Джеральд Эмметт (1912—2003) — канадский кардинал. Архиепископ Торонто с 1978 по 1990.
 Картер, Джефф (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Картер, Джим (род. 1948) — английский актёр.
 Картер, Джимми (род. 1924) — 39-й президент США (1977—1981).
 Картер, Джоан (род. 1980) — австралийская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
 

 Картер, Джордан Террел (род. 1996) — известный американский рэппер, более известный как Playboi Carti.
 
 Картер, Джошуа (род. 1986) — американский баскетболист.
 Картер, Джоэль (род. 1972) — американская актриса.
 Картер, Джун (урожденная Valerie June Carter; 1929—2003) — американская певица, сочинительница песен, актриса.
 Картер, Дикси (1939—2010) — американская актриса.
 Картер, Дин (род. 1955) — американский убийца.
 Картер, Дина (род. 1966) — американская певица.
 Картер, Дуэйн (1913—1993) — американский автогонщик.
 Картер, Дэн (род. 1982) — профессиональный игрок в регби из Новой Зеландии.

К 
 Картер, Кевин (1960—1994) — журналист из ЮАР.
 Картер, Кевон (1983—2014) — тринидадский футболист.
 Картер, Кеннеди (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Картер, Кит (1924—2013) — американский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр 1948 года
 
 Картер, Кристофер (род. 1972) — американский композитор, работает в кино.  
 Картер, Кэгни Линн (род. 1987) — американская порноактриса.

Л 
 Картер, Лесли (1986—2012) — американская певица, автор песен.
 Картер, Лин (1930—1988) — американский писатель-фантаст, литературовед.
 Картер, Линда (род. 1951) — американская актриса и певица.
 Картер, Лоуренс (1958—2013) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, чемпион мира 1993 года по версии WBF.
 Картер, Люсиль (1875—1934) — одна из выживших пассажирок «Титаника».

М 
 Картер, Маршалл (1909—1993) — американский генерал, директор Агентства национальной безопасности в 1965—1969.
 Картер, Мел (род. 1943) — американский певец.
 Картер, Мишель (род. 1985) — американская легкоатлетка.
 Картер, Мэнли Ланиер (1947—1991) — американский астронавт.

Н 
 Картер, Нейтан (род. 1990) — англо-ирландский певец.
 Картер, Нелл (1948—2003) — американская певица и актриса.
 Картер, Неста (род. 1985) — ямайский спринтер.
 Картер, Ник (род. 1959) — британский генерал.
 Картер, Ник (род. 1980) — американский певец, участник группы Backstreet Boys.
 Картер, Нил (род. 1956) — британский клавишник и гитарист, участник групп «UFO» и «Wild Horses».
  — американский(?) автогонщик, безуспешно пытался квалифицироваться в гонке 500 миль Индианаполиса 1952.

О 
 Картер, Ови (род. 1946) — американский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии и World Press Photo.

Р 
  (род. 1952) — американский художник-постановщик.
 Картер, Розалин (род. 1927) — супруга президента США Джимми Картера.
 Картер, Рон (род. 1937) — американский джазовый басист и виолончелист.
 Картер, Рубин (1937—2014) — американский боксёр.
 Картер, Рут (род. 1960) — американская художница по костюмам.

С 
 Картер, Сара (род. 1980) — канадская актриса кино и телевидения.
 Картер, Саша (род. 1974) — канадская кёрлингистка.

Т 
 Картер, Тайлер (род. 1991) — американский музыкант, певец и продюсер.
 Картер, Тайсон (род. 1998) — американский баскетболист.
 Картер, Теофил (1824—1904) — британский изобретатель и торговец мебелью, предположительно — прототип Болванщика из «Алисы в стране чудес».

У 
 Картер, Уэнделл (род. 1999) — американский баскетболист.

Ф 
 Картер, Финн (род. 1960) — американская телевизионная актриса.
 Картер, Фредерик (1819—1900) — канадский политический деятель.

Ш 
 Картер, Шон Кори (более известный как Jay-Z; род. 1969) — американский рэпер.

Э 
 Картер, Элизабет (1717—1806) — английская поэтесса и переводчица.
 Картер, Эллиотт (1908—2012) — американский композитор.
 Картер, Эми (род. 1967) — американский историк искусств.
 Картер, Эммануэль (1929—2015) — тринидадский государственный деятель, и. о. президента Тринидада и Тобаго (1990).
 Картер, Энн (род. 1925) — американский экономист.
 Картер, Энсон (род. 1974) — канадский хоккеист.
 Картер, Эринн (более известна под фамилией Хейс; род. 1976) — американская актриса.
 Картер, Эштон (1954—2022) — американский политик, министр обороны США.

Составные фамилии 
 Бонэм Картер, Хелена (род. 1966) — английская актриса.
 Картер-Уильямс, Майкл (род. 1991) — американский баскетболист.
 Ноулз-Картер, Бейонсе Жизель (известна просто как Бейо́нсе; род. 1981) — американская певица в стиле R’n’B, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель.

Псевдоним 
 Бетти Картер (настоящее имя Лили Мэй Джонс; 1929—1998) — американская джазовая певица.
 Габби Картер (род. 2000) — американская порноактриса.
 Лили Картер (настоящее имя Нико́ль Вуд; род. 1990) — американская порноактриса.
 Джек Картер (настоящее имя Джек Чакрин; 1922—2015) — американский актёр, комик, теле- и радиоведущий.

Литературные персонажи 
 Джон Картер — главный герой марсианского цикла Э. Р. Берроуза.
 Ник Картер — детектив из серии американских романов.
 Пегги Картер — персонаж серии комиксов компании Marvel Comics.
 Рэндольф Картер — сноходец, главный герой цикла снов Лавкрафта.
 Саманта Картер — персонаж сериала «Звёздные врата».
 Шэрон Картер — персонаж серии комиксов компании Marvel Comics.

Искусство 
 «Джон Картер — марсианин» — одиннадцатая и последняя книга барсумской серии Эдгара Берроуза.
 Джон Картер — киноэкранизация книги Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса» 2012 года.
 Картер — канадский детективный сериал 2018 года.

См. также 
 Джон Картерет